

Niemcy 
 Krummendorf – dzielnica Rostocku

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Krężoły
 Krzywe
 Krzywina